Tiru bezeichnet:
 Tiru, Begriff der Sprache Tamil

Tiru ist der Familienname folgender Personen:
 Bogdan Țîru (* 1994), rumänischer Fußballspieler
 Märt Tiru (1947–2005), estnischer Brigadegeneral
 Stephen M. Tiru (1937–2012), indischer Geistlicher

Siehe auch:
 Tiro (Begriffsklärung)